El término Mercedes puede referirse a:

 Mercedes o María de las Mercedes, nombre propio de mujer;
 Merced o mercedes, concepto histórico de la concesión de un premio o dádiva como reconocimiento de un rey o señor a los méritos contraidos por una persona.

Topónimos  
Argentina
 Mercedes, localidad de la provincia de Buenos Aires;
 Partido de Mercedes, división administrativa de la provincia de Buenos Aires;
 Mercedes, localidad de la provincia de Corrientes;
 El departamento Mercedes, división administrativa de la provincia de Corrientes;
 Villa Mercedes, ciudad de la provincia de San Luis;
 Villa Mercedes, localidad de la provincia de San Juan;
 , varias estaciones en la ciudad bonaerense de Mercedes;
 Departamento judicial de Mercedes, uno de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires;
Bolivia
 Río Mercedes, río de la provincia de Santa Cruz;
Brasil
 Mercedes, localidad del estado de Paraná en Brasil;
Chile
 Las Mercedes,estación del Metro de Santiago de Chile;
España
 Las Mercedes, entidad de población de la isla de Tenerife;
 Vega de las Mercedes, entidad de población de la isla de Tenerife;
Filipinas
 Mercedes, barrio del municipio de Caraga en la provincia de Dávao Oriental;
Honduras
 Mercedes, un municipio en el departamento de Ocotepeque;
 Mercedes de Oriente, un municipio en el departamento de La Paz;
Nicaragua
 El aeropuerto Internacional Las Mercedes de Managua;
Uruguay
 Mercedes, localidad del departamento de Soriano;
Estados Unidos
 Mercedes, ciudad en el estado de Texas en Estados Unidos.

Asteroide
 (1136) Mercedes, asteroide.

Automóviles 
 Mercedes-Benz, fabricante de automóviles alemán;
 Mercedes-Benz en Fórmula 1, historia de dicho fabricante en F1.

Naves
 Fragata Nuestra Señora de las Mercedes, fragata española hundida en 1804;

Libros 
 Mr. Mercedes, novela de Stephen King de 2014.

Nombre de Personas 
 Mercedes Ábrego, mártir de la Independencia de Colombia;
 Mercedes Aroz, ex política socialista española;
 Mercedes Aráoz Fernández, política peruana;
 Mercedes Coello, política española;
 Mercedes Díaz, tonadillera y actriz española; 
 Mercedes Funes, actriz argentina;
 Mercedes Jellinek, a ella se debe el nombre de la marca de automóviles Mercedes-Benz;
 Mercedes Jijón, primera Dama de la nación de Ecuador;
 Mercedes Milá, aristócrata, periodista y presentadora española;
 Mercedes Morán, actriz argentina;
 Mercedes Paz, extenista argentina;
 Mercedes Sosa, cantante de música folclórica argentina;
 Mercedes Tomasa San Martín y Escalada, hija del general José de San Martín;
 Nina Mercedez, exactriz porno estadounidense.

Véase también 
 María Mercedes, página de desambiguación.